Centurione – grado della catena di comando nell'Esercito Romano

Architettura 
 Palazzo Centurione-Gavotti – edificio del centro storico di Genova
 Palazzo Cosma Centurione – edificio del centro storico di Genova
 Palazzo Doria-Centurione – edificio del centro storico di Genova
 Palazzo Giorgio Centurione – edificio del centro storico di Genova
 Villa Durazzo-Centurione – edificio di Santa Margherita Ligure

Famiglie 
 Centurione – famiglia genovese

Persone 
 Agostino Centurione – politico italiano, doge della Repubblica di Genova
 Adamo Centurione – nobile italiano
 Andrea Centurione Pietrasanta – politico italiano, doge della Repubblica di Genova
 Carlo Centurione Scotto – avvocato e politico italiano
 Carlo Centurione Scotto – ingegnere e politico italiano
 Giorgio Centurione – politico italiano, doge della Repubblica di Genova
 Giovanni Battista Centurione – politico italiano, doge della Repubblica di Genova
 Lorenzo Centurione – politico italiano, doge della Repubblica di Genova
 Luigi Centurione – gesuita italiano
 Virginia Centurione Bracelli – religiosa italiana
 Vittorio Centurione Scotto – aviatore
 Alberto Maria Centurione – archeologo

Altro
 Centurione - rugbista che ha accumulato almeno 100 presenze nella nazionale di rugby a 15 dell'Italia
 Ghiacciaio Centurione – ghiacciaio della Terra di Graham, Antartide